Elgin ist der Name folgender Orte:

 Elgin (Moray) in Schottland
 Elgin (Neuseeland) in Neuseeland

in den Vereinigten Staaten:
 Elgin (Alabama)
 Elgin (Arizona)
 Elgin (Illinois)
 Elgin (Iowa)
 Elgin (Kansas)
 Elgin (Minnesota)
 Elgin (Nebraska)
 Elgin (North Dakota)
 Elgin (Ohio)
 Elgin (Oklahoma)
 Elgin (Oregon)
 Elgin (Pennsylvania)
 Elgin (South Carolina)
 Elgin (Texas)

in Kanada:
 Elgin (Québec)
 Elgin County, Ontario

Elgin ist ein Vorname.

Elgin ist der Name folgender Personen:
 Thomas Bruce, 7. Earl of Elgin (1766–1841), britischer Diplomat und Kunsträuber
 James Bruce, 8. Earl of Elgin (1811–1863), britischer Kolonialbeamter und Diplomat
 Victor Alexander Bruce, 9. Earl of Elgin (1849–1917), britischer Staatsmann 
 Suzette Haden Elgin (1936–2015), US-amerikanische Linguistin und Schriftstellerin

Unternehmen:
 Elgin Sewing Machine and Bicycle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1899)
 Elgin Motors, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1916–1924)
 Elgin Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Bauwerke:
 Elgin Wellhead Platform, Förderplattform in der Nordsee

im NRHP gelistete Objekte:
 Elgin (Natchez, Mississippi), in Natchez, Adams County, Mississippi, ID-Nr. 79001284
 Elgin Academy, in Elgin, Illinois, ID-Nr. 76000713
 Elgin Block, The, in Elgin, Iowa, ID-Nr. 08000374
 Elgin City Hall and Opera House, in Elgin, Oregon, ID-Nr. 80003383
 Elgin Commercial Historic District, in Elgin, Texas, ID-Nr. 96000024
 Elgin Historic District, in Elgin, Illinois, ID-Nr. 83000318
 Elgin Hotel, in Marion, Kansas, ID-Nr. 78001286
 Elgin Milk Condensing Co./Illinois Condensing Co., in Elgin, Illinois, ID-Nr. 85000267
 Elgin National Watch Company Observatory, in Elgin, Illinois, ID-Nr. 94000976
 Elgin Tower Building, in Elgin, Illinois, ID-Nr. 02000542

Siehe auch:
 Elgin Township
 Port Elgin